Куахиникуил има више значења:

 Куахиникуил (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахиникуил (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахиникуил (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахиникуил (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахиникуил (Сан Хасинто Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахиникуил, Куахиникуил Алто (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахиникуил (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахиникуил (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику